Greune ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Greune (1949–2012), Präsident des Institute for International Assistance and Solidarity (IFIAS)
 Karl Heinrich Greune (bekannt als KH Greune; * 1933), deutscher Maler und Grafiker